Uunartoq bezeichnet:
 Uunartoq (Kap Tobin), Ort im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland, siehe Uunarteq
 Uunartoq (Qeqertarsuaq), Ort im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Uunartoq (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Uunartoq (Fluss, Uummannaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Uunartoq (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland